Lothrop steht für:

 Lothrop (Montana), Ort im Missoula County

Lothrop ist der Familienname folgender Personen:
 Gloria Lothrop (1934–2015), US-amerikanische Historikerin 
 Hannah Lothrop (1945–2000), deutsche Psychologin